«Папиросы» — второй сольный студийный альбом Давида Нуриева (он же Птаха из Centrа), который он выпустил от имени своего второго проекта Зануда.

Задолго до выхода Зануда представил клип к треку с этого альбома — «Отходос».

Альбом вышел 31 августа 2010 года. Презентация альбома была вначале назначена на четверг 28 октября, однако Зануда перенёс дату презентации на воскресенье 31 октября. Связано это с многочисленными просьбами фанатов. Они попросили Зануду перенести дату презентации, потому что они очень хотели пойти на концерт, но у кого-то была учёба, у кого-то работа. Зануда ответил на их предложение и перенёс дату презентации на выходной день.

В альбоме приняли участие: RusKey, уже знакомый по композиции «Я верю в Бога» с предыдущего альбома Птахи — «Ни о чём», известные рэперы из Санкт-Петербурга — Смоки Мо и D.Masta, а также участники «ЦАО Rec.»: группа «Легенды про…», Тато, а также Тати с «Газгольдера». В записи альбома также принимала участие бывшая девушка Давида — актриса Мария Куркова.

Позиции в чартах 
 Альбом в первую неделю продаж попал в чарт Россия Топ 25, где занял последнюю позицию.

Список композиций

Клипы
  — «Отходос»
  — «На измене» (уч. RusKey, «Легенды про…», А. Бандос)
  — «Интро»
  — «Всё будет» (уч. П.Ё.С)
  — «Мандарины» (уч. П.Ё.С., Тато)
  — «Папиросы»

Принимали участие 
 «Легенды про…»
 П.Ё.С.
 Гад Дым
 Быба
 Ahimas
 RusKey
 Мария Куркова
 Тато
 Тати
 Смоки Мо
 D.Masta
 Александр Бандос
 Intigam Milk
 Григорий Phist

Интересные факты 
 Примечательно, что 5 Плюх и Купэ записали на песню «Мандарины» с этого альбома пародию «Запах мандаринов», которая вошла на их с Ноггано альбом «ГлаЗ», который стилизован под инопланетную музыку. В песне-пародии используется зацикленная строчка Давида «Я не забуду никогда запах мандаринов» в качестве припева.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом Зануды «Папиросы», Rap.Ru
 Скачать Зануда — «Папиросы» (семплер)
 Зануда «Папиросы» | Рецензия на альбом, PRORAP.RU
 Рэпер Зануда угрожает рецензенту InterMedia (13 октября 2010)

Альбомы Птахи
Альбомы лейбла «ЦАО Records»
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»